Bobinger ist der Familienname folgender Personen:

 Julius Bobinger (* 1944), ehemaliger deutscher Diplomat
 Leonhard Bobinger (1876–1962), deutscher römisch-katholischer Geistlicher
 Maximilian Bobinger (1895–1973), deutscher Lehrer und Wissenschaftshistoriker

Siehe auch:
 Bobingen